Двајт има више значења:
 Двајт (Илиноис)
 Двајт (Канзас)
 Двајт (Небраска)
 Двајт (Северна Дакота)